Maidan é uma palavra de origem persa (ميدان‎, transl.: maydān)  que designa 'praça municipal' ou 'local público de reunião'. 
Pode referir-se a:

Praças e esplanadas
 Praça da Independência (Kiev) (Maidan Nezalejnosti), praça central de Kiev, capital da Ucrânia.
 Maidan, termo coletivo para os manifestantes na Praça da Independência e movimentos políticos correlatos.
 Euromaidan, movimento político que defende a aproximação entre a Ucrânia e a Europa Ocidental, com distanciamento em relação à Rússia.
 Maidan (Calcutá), um parque de Calcutá, Índia.
 Praça Taksim (Taksim Meydanı), praça situada na parte europeia de Istambul, Turquia.
 Praça Tahrir  (Maidan Tahrir),  praça situada no Cairo, Egito.

Vilas e cidades
 Meydan (Afeganistão)
 Maidan (Irã)
 Maydan (Quirguistão)
 Maidan (Nepal)
 Majdan Królewski - comuna na Polônia
 Maidan Shar, província de Wardak, Afeganistão.
 Maidan, nome romeno para a localidade de Majdanpek, Sérvia

Outros
 Maidan (filme), documentário bielorrusso (2014)
 Radosław Majdan, futebolista polaco.